Polonje je lahko:
 Polonje Tomaševečko (Hrvaška)
 Polonje (Hrvaška)